Villa di Ariano (o Villa di podere Ariano) – sito archeologico romano presso Castelvetro di Modena
 Villa di Ariano – insediamento rurale presso Volterra
 Villa di Ariano (o Villa d'Ariano) – in epoca rinascimentale, altro nome di Lariano (a quel tempo località di Velletri)
 Villa di Ariano (o Villa di Ariano Irpino, in origine Villa di Ariano di Puglia) – giardino ottocentesco nel centro storico di Ariano Irpino